Injeção (medicina) — uma gíria para injeção em Portugal
 Pênis — um nome chulo para o pênis
 Paica — uma unidade de medida tipográfica (palavra aportuguesada do original pica)
 Pica (transtorno) — um transtorno de comportamento humano
 Pica (gênero) — gênero de aves popularmente conhecidas como Pêgas
 Pica-da-Sardenha — nome vulgar dado a alguns animais do género Prolagus, como a Pica-da-Sardenha

Localidades
Pica (Tamarugal) — comuna da província de Tamarugal, Chile

Desambiguações de topônimos